

Geografia 
 Domrémy-la-Pucelle – comune francese nella regione Grande Est

Persone 
 Gerard la Pucelle – vescovo cattolico britannico

Altro 
 La Pucelle d'Orléans – titolo in francese di varie opere, come La Pulzella d'Orléans e la La Pulzella d'Orléans
 La Pucelle: Tactics – videogioco giapponese tattico e di ruolo del 2002
 Stradivari La Pucelle – violino costruito nel 1709 da Antonio Stradivari di Cremona